Пісенний конкурс Євробачення 1976 став 21-м конкурсом пісні Євробачення. Він відбувся 3 квітня 1976 року в місті Гаага, Нідерланди. Швеція, Мальта й Туреччина відмовилися від участі, однак повернулися Австрія й Греція, число учасників склало 18. Було зафіксовано значну зміну: багато неангломовних країн, наприклад Австрія, Фінляндія, Нідерланди, Норвегія й Швейцарія, вирішили виконати свої пісні англійською мовою.

Велика Британія виграла Гран-Прі з піснею «Save your kisses for me», виконаною гуртом «Brotherhood of Man», що стала комерційно успішним хітом і продана в розмірі понад 6 мільйонів копій по всьому світу.

Результати

Голосування

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення

1976 у телебаченні
1976 у Європі
Квітень 1976
Музика Гааги
Історія Гааги